Le mot granite désigne originellement un type de roche cristalline, très utilisé dans la construction.

Sciences et techniques

Biologie 
 L'Œillet du granite (Dianthus graniticus) est une espèce de plante herbacée vivace, de la famille des Caryophyllaceae.

Géologie 
 Le granite est une roche plutonique (une roche magmatique cristalline), l'une des roches les plus abondantes de la croûte continentale. Il est très utilisé en construction.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 St-Granite est la version québécoise de Caillouville, dans la série télévisée Les Pierrafeu.

Entreprises et produits 
 Mack Granite est une série de camions du constructeur américain Mack Trucks.

Monuments 
 Le barrage Lower Granite est un barrage hydroélectrique de l'État de Washington (États-Unis).
 La tour Granite est un gratte-ciel du quartier d'affaires de la Défense, près de Paris (France).

Sports 
 Les Granites de Toronto sont une ancienne équipe amateur de hockey sur glace basée à Toronto (Ontario, Canada). 
 Le Granite Open est un tournoi de squash qui s'est tenu à Toronto (Ontario, Canada) en 2014, 2015 et 2016.
 Les Granite State Pro Stock Series sont une série de courses de stock-car en Nouvelle-Angleterre (États-Unis).

Patronyme 
 Zack Granite (1992-) est un joueur américain de baseball.

Toponyme

Australie, Canada et États-Unis 
 , en Australie et aux États-Unis ;
 , en Australie, au Canada et aux États-Unis ;

États-Unis 
 , une localité abandonnée du Montana ;
 le comté de Granite, un comté du Montana ;
 Granite, un établissement humain de l'Oklahoma ;
 Granite, une ville de l'Oregon ;
 Granite, une census-designated place de l'Utah ;
 Granite City, une ville de l'Illinois ;
 Granite Quarry, une ville du comté de Rowan (Caroline du Nord) ;
 Granite Shoals, une ville du comté de Burnet (Texas) ;
 les lacs Granite, dans le comté de Tuolumne (Californie) ;
 les monts Granite, un massif de montagnes du Wyoming ;
 le pic Granite, un sommet des monts Beartooth, dans le comté de Park (Montana) ;

France 
 Terre de Granite, une ancienne communauté de communes dans les Vosges (région Grand Est).